L'Open de Suède de squash 2009 est l'édition 2009 de l'Open de Suède de squash qui se déroule à Linköping du 3 au . 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Badr Abdel Aziz.

Nick Matthew l'emporte par forfait face au  mondial Karim Darwish, blessé à la cheville en demi-finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Suède de squash
 Saison 2009 de la PSA

Liens externes 

Open de Suède de squash
Sport en Suède en 2009
Sport en février 2009
Squash en 2009